Příjmení Appel nese více různých osobností:

 David Appel (* 1981) – český profesionální hokejový hráč
 Karel Appel (rozcestník) – více osob
 Kenneth Appel (1932–2013) – americký matematik

Externí odkazy